Granátula de Calatrava kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Granátula de Calatrava (ort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 
 Granátula de Calatrava (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 

Robotskapade Spanienförgreningar